Нуево Канан има више значења:

 Нуево Канан (Окосинго), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Нуево Канан (Отон П. Бланко), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику